Lord John Gray, officier britannique de l'époque des Tudor, ayant exercé le commandement de plusieurs places fortes assiégées, notamment à Ambleteuse.
 John Gray (1815-1875) est un homme politique irlandais.
 John P. Gray (1825 - 1886) est un psychiatre américain.
  (1866 - 1934) est un poète britannique.
 John Gray (1894 - 1942) est un athlète américain.
 John N. Gray (1948 - ) est un philosophe politique britannique.
 John Gray est un auteur américain (1951 - ), principalement connu pour Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus.
 John Gray (1958 - ) est le créateur de la série télévisée Ghost Whisperer.
 John Nicholas Gray (1948 - ), spécialiste anglais de philosophie politique et de théorie des idées.

Voir aussi